Diagnostica – processo per determinare quale malattia o condizione spiega sintomi o le condizioni di una persona al fine di determinare diagnosi
 Diagnostica a bordo – (trasporti) capacità di autodiagnosi e segnalazione di errori e/o guasti di un veicolo
 Diagnostica delle costruzioni – (ingegneria) tecnica di indagine per la raccolta di informazioni sullo stato di conservazione delle costruzioni